2012 Голямата награда на Сингапур е 5-о за Голямата награда на Сингапур и 14-и кръг от Сезон 2012 във Формула 1, който се провежда на 23 септември 2012, на пистата Марина Бей Стрийт, Сингапур, Сингапур.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Сингапур